Бюдже́тник — разговорное название физического лица, обучение/работа которого оплачивается из бюджетных средств государства. К бюджетникам относятся учителя, медперсонал, полиция и многие другие.

 Бюджетник — студент на бюджетных местах в ВУЗе.
 Бюджетник — сотрудник бюджетной организации.